

Fisica 
Radiazione – l'insieme di fenomeni caratterizzato dal trasporto di energia nello spazio.

 Radiazione elettromagnetica – radiazione che prende la forma di un'onda auto-propagante di campi elettrici e magnetici:
 particolari bande di lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico completo, come i raggi gamma, le onde radio e la luce visibile
 radiazione termica – radiazione elettromagnetica che emana da ogni oggetto al di sopra dello zero assoluto in proporzione alla quarta potenza della sua temperatura
 radiazione di sincrotrone – detta anche sorgente di luce di sincrotrone, è una radiazione elettromagnetica generata dall'accelerazione di particelle cariche in rapido movimento attraverso campi magnetici

 Radiazione gravitazionale – radiazione che prende la forma di onde gravitazionali, o increspature nella curvatura dello spaziotempo.
 Radiazione ionizzante – radiazione sufficientemente energetica da far perdere o guadagnare elettroni agli atomi.
 Radiazione nucleare – radiazione ionizzante emanata da processi nucleari come il decadimento radioattivo.
 Radiazione acustica – radiazione che prende la forma di onde meccaniche in un mezzo di trasmissione fisico, come gli ultrasuoni, il suono e le onde sismiche.

Medicina 

 Radiazione medica – radiazioni usate in radioterapia, un trattamento medico che comporta l'esposizione di una parte o di tutto il corpo a una quantità controllata di radiazioni

 Avvelenamento da radiazioni – danno subito dai tessuti degli organi a causa un'eccessiva esposizione alle radiazioni ionizzanti

Biologia 

 Radiazione adattativa – diversificazione di nuove specie a partire da un antenato comune

Altro 

 Radiation, Inc – ora Harris Corporation
 Radiazione – in ambito militare, provvedimento definitivo di allontanamento di un militare dal corpo di appartenenza.
 Radiazione – in ambito giuridico, provvedimento di espulsione a tempo indeterminato di uno dei membri da un'associazione.